Мезон — частица, бозон сильного взаимодействия.
 Мезон — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Мезон — коммуна во Франции, департамент Од.
  — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар.

Персоналии 
 Мезон, Анн (род. 1975) — французская телеведущая и певица.
 Мезон, Николя Жозеф (1771—1840) — маршал Франции, губернатор Парижа, посол в Санкт-Петербурге, министр иностранных дел и военный министр Франции.